

Hydronyme 
 L'Eaulne est une rivière normande du département de la Seine-Maritime, du pays de Bray et du Petit Caux, longue de , affluent de l'Arques.

Toponymes 
 Saint-Germain-sur-Eaulne est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie, traversée la rivière éponyme.
 Auberville-sur-Eaulne est ancienne commune de Seine-Maritime absorbée par Envermeu en 1843.
 Boissay-sur-Eaulne est une ancienne commune de Saine-Maritime absorbée par Londinières en 1823